Gerrit Terpstra (politicus) (* 1940), een Nederlands politicus voor het Christen Democratisch Appèl.
 Gerrit Terpstra (kunstenaar) (* 1953), een Nederlands beeldend kunstenaar.
 Gerrit Terpstra (voetballer) (* 1930), een Nederlands profvoetballer (o.a. GVAV).